Boten steht für:

Orte:
 Boten (Luang Namtha), Gemeinde in der Provinz Luang Namtha in Nordlaos, Grenzübergang nach China 
 Boten (Sayaburi), Ort in der Provinz Sayaburi, Verwaltungszentrum des Distrikts Muang Boten
 Boten (Indonesien), Dorf in Indonesien

Seen:
 Boten (Västmanland), See in der schwedischen Region Västmanland
 Övre Boten und Nedre Boten, zwei Seen in der schwedischen Region Dalarna

Personen:
 Anton Boten (17. Jahrhundert), deutscher Maler und Baumeister

Siehe auch:
 Bote, Überbringer einer Botschaft, Plural: Boten
 Muang Boten, Distrikt in Laos